Александра Матвеевна Губкова (24.06.1928 — ?(не ранее 2005) — бригадир бетонщиков Новосибирсктэцстроя треста «Сибэнергострой» Министерства энергетики и электрификации СССР (Новосибирск), Герой Социалистического Труда (30.04.1971).

Родилась 24 июня 1928 года в деревне Орловка (ныне Венгеровский район Новосибирской области).

С 1946 года жила в Новосибирске и до 1984 года работала в «Новосибирсктэцстрое» треста «Сибэнергострой».

С 1950-х гг. бригадир бетонщиков. Участвовала в строительстве ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. За досрочное выполнение заданий семилетнего плана (1959—1965) награждена орденом «Знак Почёта» (20.09.1962).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1971 года за особые заслуги в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию энергетики страны присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избиралась депутатом Новосибирского городского Совета депутатов трудящихся (1965).

С 1984 г. на пенсии. Жила в Новосибирске.

Умерла не ранее 2005 г.

Источники 
 Фото http://sibmemorial.ru/node/912
 Фото http://images.myshared.ru/6/718515/slide_23.jpg
 Новосибирцы — Герои Отечества. — Новосибирск, 2010
 http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12825
 http://nsk-veteran.narod.ru/index/0-21
Депутаты Новосибирского городского совета